Szovjetszk – település Oroszországban, a Tulai területen.
Szovjetszk – település Oroszországban, a Kirovi területen.
Szovjetszk – település Oroszországban, a Kalinyingrádi területen, régi neve Tilsit.